Tapejara (лат., от тупи — древнее существо) — род птерозавров из семейства тапеярид, обитавших в нижнемеловую эпоху, (нижний альб,  назад), включает единственный вид — Tapejara wellnhoferi. Ископаемые остатки были найдены в бразильской . Птерозавр отличался наличием большого костного гребня на голове.

История исследований и классификация 
Единственный признанный валидным типовой вид, Tapejara wellnhoferi, является самым мелким видом, отнесённым к Tapejara, и не имеет признаков наличия мягких тканей гребня. Видовое название дано в честь немецкого палеонтолога Петера Веллнхофера. Второй вид, изначально названный Tapejara imperator, был значительно крупнее и обладал гребнем, состоящим из отчётливых длинных зубцов, выступающих в виде скруглённого гребня над мордой и позади затылочной части черепа, который, возможно, поддерживал круглый парусоподобный гребень из кости или кератина. Третий вид, Tapejara navigans («парусный»), был среднего размера и нёс гребень, как у T. imperator, который был у́же и куполообразной формы, поскольку у него отсутствовал один из поддерживающих зубцов.

Несколько исследований, проведённых в 2007 году, показали, что T. imperator и T. navigans слишком отличаются от Т. wellnhoferi и поэтому требуют собственные родовые наименования. Келлнер и Кампос выделили вид T. imperator в отдельный род Tupandactylus. Анвин и Мартилл обнаружили, что T. imperator и T. navigans принадлежат к одному роду и назвали их Ingridia imperator и I. navigans соответственно, родовое название дано в честь покойной жены Веллнхофера — Ингрид. Поскольку Tupandactylus был описан раньше, он имеет приоритет над названием Ingridia. Келлнер и Кампос в 2007 году синонимизировали вид Tapejara navigans с Tupandactylus imperator. Формально ранг вида Tupandactylus navigans был восстановлен в 2011 году.

Кладограмма 
Приведённая ниже кладограмма отражает анализ 2011 года, проведённый Филипе Пиньейро и его коллегами:

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Тапеяриды
Монотипические роды архозавров
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 1989 году
Веллнхофер, Петер
Фоссилии из меловых отложений Бразилии